ХПС — аббревиатура, может означать:

 Химия природных соединений
 ХПС — футбольный клуб Финляндии